Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojila NK Posavina Prelošćica, ali se nije plasirala u viši rang, te je umjesto nje u 2. ŽNL Sisačko-moslavačku promoviran trećeplasirani NK Sunjski Sunja.

Tablica

Rezultati

Bilješke 
Nakon odustajanja prvaka NK Posavina Prelošćica i drugoplasiranog NK Gvozd, u 2. ŽNL Sisačko-moslavačku se plasirao trećeplasirani NK Sunjski Sunja.

Izvori 

 Glasilo Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije, #15/2010. 

2009-10
sisačko-moslavačka-3-sisak